Capron ist der Name mehrerer

Personen:
 Adin B. Capron (1841–1911), US-amerikanischer Politiker
 André Capron (1930–2020), französischer Mediziner
 Eddy Capron (* 1971), französischer Fußballspieler
 Henri Capron, französischer Komponist, Cellist und Sänger, Konzertveranstalter und Musikverleger
 Jean Pierre Capron (1921–1997), französischer Landschafts- und Porträtmaler
 Marcel Capron (1896–1982), französischer Politiker
 Nicolas Capron (* vor 1740; † 1784), französischer Violinist und Komponist
 Robert Capron (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Roger Capron (1922–2006), französischer Keramikkünstler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Capron (Illinois)
 Capron (Oklahoma)
 Capron (Virginia)

Unternehmen:
 Capron (Unternehmen), Hersteller von Reisemobilen und Caravans in Neustadt in Sachsen

im NRHP gelistete Objekte:
 Capron House, in Attleboro, Massachusetts, ID-Nr. 78000426
 Capron-Phillips House, in Coventry, Connecticut, ID-Nr. 82004384